Andreas Rauch (Pottendorf, Baixa Àustria, 1592 - Ödenburg, 1656), compositor i organista austríac 
 Christoph Rauch (Baviera, segle XVII), cantant alemany 
 Johann Georg Rauch (Soultz, Alt Rin, 1658 - ?), compositor alsacià 
 Melissa Rauch (Marlboro Township, Nova Jersey, 1980), actriu estatunidenca 
 Men Rauch (Scuol, Grisons, 1888 – 1958), enginyer, compositor i escriptor en romanx, d'estil popular